Sacrifice betyder 'offer' på engelsk, og kan henvise til:

 Sacrifice (Black Widow-album) – et album af Black Widow fra 1970
 Sacrifice (Gary Numan album), 1994
 Sacrifice (Motörhead album), 1995
 Sacrifice (Saxon album), 2013
 Sacrifice (Substantial album), 2007
 Sacrifice (Sylver album), 2009

 Sacrifice (sang af Elton John) – en sang af Elton John fra 1989
 Sacrifice (wrestling) – et pay-per-view-show inden for wrestling
 Sacrifice (film fra 1917) – amerikansk stumfilm fra 1917 af Frank Reicher